Bächelgraben und Baechelgraben sind Gewässernamen:

 Bächelgraben (Emsbach), linker Zufluss des Emsbachs in Oberselters, Stadt Bad Camberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Baechelgraben (Zorn), linker Zufluss der Zorn vor Dettwiller, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich